Chlumčany bezeichnet in Tschechien

Chlumčany u Loun (Klumtschan), Gemeinde im Okres Louny
Chlumčany u Přeštic (Chlumcan), Gemeinde im Okres Plzeň-jih
Chlumčany (Klumtschan), seit 1895 Petrohrad, Gemeinde im Okres Louny

Chlumčany ist der Name von:
 Matthias Louda von Klumtschan, böhmischer Heerführer